Кажазейриньяс ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сертан штата Параиба. Входит в экономико-статистический  микрорегион Соза. Население составляет 2671 человек на 2006 год. Занимает площадь 287,891 км². Плотность населения — 9,3 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 7.124.524,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.588,85 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,543 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Параиба